EXQI Лига 2005/2006 () — 89-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 2005 года и закончится 7 мая 2006 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2005/2006
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2005 году
Спорт в Бельгии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006